Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaje se probojovalo pět dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové v 1. kole nestačili na britsko-kanadský pár startující na divokou kartu Jonathan Marray a Adil Shamasdin.

Vítězem se stal nejlepší světový pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal dvojici Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin výsledkem 6–4, 7–6 a 6–3. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a oba si rozdělili částku 350 000 liber, poražení finalisté pak poloviční finanční prémii.

Při slavnostním ceremoniálu pak dojatý a starší z vítězné dvojice Mahut uvedl: „Když získáte ve finále poslední míček, tak si uvědomíte, že vaše jméno bude napsané na trofeji a vlastně všude. Být šampióny tady ve Wimbledonu, to je pro mě splněným snem.“ Spoluhráč Herbert pak pochválil svého spoluhráče: „Myslím, že Nico (Nicolas Mahut) je tím z nás dvou, kdo zvedá naše čísla, ten kdo trefuje 80 procent svých prvních servisů a na síti trefuje 90 procent svých volejů. Nechybuje.“

Poprvé v historii měla tato wimbledonská soutěž ryze francouzské obsazení. Vítězové vybojovali druhý grandslamový titul z mužského debla, když triumfovali již na US Open 2015. Výhra také znamenala ukončení šňůry jedenácti majorů od US Open 2013, na nichž dobyla titul vždy jiná dvojice. Pár získal pátou společnou trofej v probíhající sezóně. Pro Mahuta to bylo šestnácté turnajové vítězství z debla a pro Herberta osmé.

Vzhledem k vydatnému deštivému počasí se poprvé v historii turnaje hrála všechna utkání prvního a druhého kola jen na dva vítězné sety namísto obvyklých tří.

Nasazení párů 

 ' Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3. kolo)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3. kolo)
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (3. kolo)
  Mate Pavić /  Michael Venus (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2016